Dubnová válka může být:

 Operace Hrozny hněvu, označovaná Hizballáhem jako Dubnová válka
 Invaze vojsk Osy do Jugoslávie v dubnu 1941.